Mortagne ist Name folgender geographischer Objekte und Verwaltungsgebiete in Frankreich:
 Mortagne (Dordogne) ist ein Nebenfluss der Dordogne
 Mortagne (Fluss) ist ein Nebenfluss der Meurthe
 Mortagne (Vosges) ist eine Gemeinde im Département Vosges

Mit Namenszusatz:
 Mortagne-au-Perche, eine Gemeinde im Département Orne
 Mortagne-du-Nord, eine Gemeinde im Département Nord
 Mortagne-sur-Gironde, eine Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Mortagne-sur-Sèvre, eine Gemeinde im Départment Vendée
 Grafschaft Mortagne, die in der Grafschaft Le Perche aufging
 Fürst von Mortagne (bezogen auf Mortagne-sur-Gironde), ein Titel im späten Ancien Régime

Verwaltungsgebiet:
 Arrondissement Mortagne-au-Perche im Département Orne